Kleinen ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Kleinen (* 1992), deutscher Rapper, Komponist und Reality-TV-Teilnehmer
 Günter Kleinen (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Katharina Kleinen-von Königslöw (* 1975), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin

Siehe auch:

 Bad Kleinen